Edoardo II d'Inghilterra
Edoardo II (film)
Edoardo II (Carmelo Bene)
Edoardo II (Marlowe)